Polenow bzw. Polenowa (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Konstantinowitsch Polenow (1859–1923), russischer Geologe, Petrologe, Mineraloge und Hochschullehrer
 Dmitri Wassiljewitsch Polenow (1806–1878), russischer Archäologe, Historiker und Diplomat
 Jelena Dmitrijewna Polenowa (1850–1898), russische Malerin und Illustratorin
 Konstantin Pawlowitsch Polenow (1835–1908), russischer Metallurg und Erfinder

 Witali Sergejewitsch Polenow (1901–1968), sowjetisch-russischer Generalleutnant